Quellin, Quellinus of Quellijn kan verwijzen naar:
Erasmus Quellinus I (de Oude), Vlaams beeldhouwer, 1584 - 1640, vader van Erasmus Quellinus II en Artus Quellinus (de Oude)
Erasmus Quellinus II (de Jonge) (1607–1678), Vlaams kunstschilder en kopergraveur, zoon van Erasmus Quellinus de Oude.
Jan Erasmus Quellinus (1634–1715), Vlaams kunstschilder, zoon van Erasmus Quellinus II (de Jonge).
Artus Quellinus (de Oude) (1609–1668), Vlaams beeldhouwer, zoon van Erasmus Quellinus de Oude
Artus Quellinus de Jonge (1625–1700), Vlaams beeldhouwer, neef van Artus de Oude.
Artus Quellinus III (1653–1686), Vlaams beeldhouwer, zoon van Artus Quellinus de Jonge.
Cornelis Quellinus (1658–1709), Vlaams schilder, zoon van Artus Quellinus de Jonge.
Thomas Quellinus (1661–1707), Vlaams beeldhouwer, zoon van Artus Quellinus de Jonge.

Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam, voormalige kunstnijverheidsschool te Amsterdam (1879 – ergens in de 20e eeuw).